Granskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granskären, Kimitoön, Åboland, 
 Granskären, Raseborg, Nyland,

Se även
Granskär
Granskäret

Robotskapade Finlandförgreningar